Mirabilis
 Mirabilis — род растений.
 Mirabilis alipes — вид цветковых растений рода Мирабилис.
 Mirabilis — израильская компания, получившая мировую известность благодаря созданию ею интернет-пейджера ICQ.